Ramatlabama bezeichnet:

 Ramatlabama (Botswana), Ort in Botswana
 Ramatlabama (Südafrika), Ort in Südafrika
 Ramatlabama (Fluss), Zufluss zum Molopo im südlichen Afrika